Miejscowości w USA:
 Woodman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Woodman – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Woodman (ang. Woodman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant